Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года в III дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 февраля по 15 февраля как и в прошлом году в Измите (Турция) и с 24 марта по 30 марта в Софии (Болгария). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 9 национальных команд — четыре из Азии, две из Океании, по одной из Европы, Африки и Северной Америки. Сборная Австралии пришла из второго дивизиона, сборная Гонконга впервые принимает участие в чемпионате мира, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года. 
В группе А третьего дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона будут участвовать 2 главных и 3 линейных судей.

Группа А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года

Главные судьи
  Пэк Минхван
  Александр Борисов
  Джеронимус ден Риддер
  Макс Ребескин

Линейные судьи
  Тодор Крастев
  Урош Алексис
  Александру Бутуцел
  Грега Маркицети
  Стеф Устерлинг
  Цветко Танев
  Славомир Захневич

Группа B третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года

Главные судьи
  Андрей Кича
  Мирослав Штефик

Линейные судьи
  Тибор Ровенский
  Аийгун Мурат
  Александр Горбатик

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Димитр Виденов
 Защитник:  Даниэль Патаки
 Нападающий:  Илья Спектор

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Димитр Виденов
  Шай Маарави
  Джошуа Лоув
  Джейми Перес
  Куй Фусян
  Кейси Кубара

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Шарль Преториус
 Защитник:  Йонас Хэнли Мак
 Нападающий:  Ахмет Харс

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Джеймс Йен
  Брэндон Хассельман
  Мухаммед Курагюл

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Ю*3
Февраль 2014 года
Март 2014 года
 Хоккей
Хоккей
Ю
Ю
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции
Чемпионаты мира в Болгарии